

Рексфорд — місто, штат Канзас
 Рексфорд — місто, штат Монтана